Synagoga Lwowska przy ulicy Karola 30
 Synagoga Lwowska przy ulicy Krupniczej 5
 Synagoga Lwowska przy ulicy św. Antoniego 5